Miejscowości w Australii:
 Cardwell – miasto w stanie Queensland

Miejscowości w USA:
 Cardwell – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Cardwell – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Jefferson